Cité Asecna steht für:

 Cité Asecna (Dakar), Stadtviertel von Dakar in Senegal
 Cité Asecna (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger